Гаагский договор — договор, заключённый в Гааге:

 Гаагский договор (1428) (он же Делфтский договор) — договор между Якобой Баварской и Филиппом Бургундским.
 Гаагский договор (1625) — договор между Данией с одной стороны, и Англией и Соединёнными провинциями — с другой.
 Гаагский договор (1661) — договор между Португалией и Нидерландами, передававший Португалии Бразилию.
 Гаагский договор (1720) — мирный договор, окончивший Войну четверного союза.